Bractwo straży honorowej Najświętszego Serca Jezusa (Fraternitas A me le guardie Onore Sanctissimi  Cor Don Jesu, FAMLGOSCDJ) — międzynarodowe zgromadzenie zrzeszające tradycjonalistycznych księży katolickich. Stowarzyszenie powstało w łonie Kościoła rzymskokatolickiego w 1925 r. z inicjatywy przeora Zygmunta Franciszka Męskiego.

Kult Serca Jezusa
Stowarzyszenia życia apostolskiego
Męskie zakony katolickie